El término La mentira puede aludir, en esta enciclopedia:

Literatura 
a La mentira, una novela escrita por Caridad Bravo Adams;

Cine 
a La mentira, una película mexicana de 1952;
a La mentira, una película mexicana de 1970;

Televisión 
a La mentira, una telenovela mexicana producida por Televisa en 1965;
a La mentira, una telenovela mexicana producida por Televisa en 1998;
a La mentira, un episodio de la serie Lost.